KVTML steht für „Kool Vokabel Trainer Markup Language“ und ist ein Datenformat zum Speichern von Vokabellisten unter Linux. Entwickelt wird es vom KDE Education Project. Programme die mit diesem Format umgehen können, sind Parley, KHangMan, KVocTrain und KWordQuiz.

Beispiel
<?xml version="1.0"?>
<DOCTYPE kvtml PUBLIC "kvtml2.dtd" "http://edu.kde.org/kvtml/kvtml2.dtd">
<kvtml version="2.0"> 
  <information>
    <generator>converter</generator>
    <title>Animals</title><!--Translate tag content-->
    <comment>Animals from across the planet</comment><!--Translate tag content-->
  </information>
  <identifiers>
    <identifier id="0" >
      <locale>en</locale>
    </identifier>
  </identifiers>
  ...
  <entry id="0" >
    <inactive>false</inactive>
    <inquery>false</inquery>
    <translation id="0" >
      <text>bear</text><!--Translate all text tags content-->
      <comment>Large heavy animal with thick fur</comment><!--Translate all comment tags content-->
    </translation>
  </entry>
</kvtml>

Siehe auch 
KDE

Weblinks 
 www.fileinfo.com
 edu.kde.org/kvtml

Quellenangaben

Einzelnachweise 

KDE
KVTML
XML-basierte Sprache
Freies Wissen